Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Wolfsburg tabellarisch und grafisch wieder. Am 31. Dezember 2020 betrug die Amtliche Einwohnerzahl für Wolfsburg 123.840. Die höchste Einwohnerzahl hatte Wolfsburg im Jahr 1973 mit 131.971 Einwohnern.

1940 hatte die Stadt über 10.000 Einwohner. 1950 stieg die Zahl der Einwohner auf 25.000 und 1958 auf 50.000. Die Errichtung neuer Stadtteile wie Detmerode und Westhagen trugen zum weiteren Wachstum der Stadt bei. Am 1. Juli 1972 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Wolfsburg durch die Eingemeindung mehrerer Orte die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Seitdem hält sich die Einwohnerzahl der Stadt bei über 120.000 Einwohnern.

Einwohnerentwicklung

Stadtfläche 

 2017 – 205 km²

Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit 

Die Einwohnerzahlen mit der ersten Staatsangehörigkeit nach dem Melderegister der Stadt Wolfsburg beziehen sich auf den 31. Dezember 2021.

Ortsteile und Stadtteile 

Die Einwohnerzahlen nach dem Melderegister der Stadt Wolfsburg beziehen sich auf den 31. Dezember 2021.

Einzelnachweise 

Wolfsburg
Wolfsburg
Wolfsburg
Wolfsburg